Il gruppo della farmacosiderite è un gruppo di minerali appartenente a sua volta al supergruppo della farmacosiderite..

Minerali del gruppo della farmacosiderite 
 Farmacosiderite
 Natropharmacosiderite
 Bariopharmacosiderite
 Hydroniumpharmacosiderite

Note 

Farmacosiderite